Триходина (Trichodina) — рід інфузорій ряду Mobilida, що паразитують (іноді вважаються ектокоменсалами) водних тварин, переважно риб.

Роди 
Рід містить близько 150 видів:

 Trichodina abomae Dogiel, 1948
 Trichodina arctica Zhukov, 1964
 Trichodina astericola Precht, 1935
 Trichodina australis Su & White, 1995
 Trichodina baltica Quennerstedt, 1869
 Trichodina bidentata Fabre-Domergue, 1888
 Trichodina blennii Fantham, 1930
 Trichodina borealis Stein & Stein-Albova, 1953
 Trichodina branchicola Tripathi, 1948
 Trichodina caecellae Xu & Song, 2008
 Trichodina cardii (Delphy, 1838) Uzmann & Stickney, 1954
 Trichodina cardiorum Raabe & Raabe, 1959
 Trichodina caspialosae (Dogiel, 1940) Lom, 1962
 Trichodina chelidonichthys Fantham, 1930
 Trichodina chlamydis Xu, Song & Warren, 1999
 Trichodina circinantis Xu, Song & Warren, 2002
 Trichodina claviformis Dobberstein & Palm, 2000
 Trichodina clini Fantham, 1930
 Trichodina cooperi Poynton & Lom, 1989
 Trichodina cottidarum Dogiel, 1948
 Trichodina ctenophorii Estes, Reynolds & Moss, 1997
 Trichodina cycloptericola Poljansky, 1955
 Trichodina decipiens Laird, 1961
 Trichodina dohrni Reichenbach-Klinke, 1956
 Trichodina domerguei (Wallengren, 1897)
 Trichodina elegans Stein, 1979
 Trichodina elegini Shulmann-Albova, 1950
 Trichodina fariai da Cunha & Pinto, 1928
 Trichodina frequentis Shtein, 1979
 Trichodina galyae Lom & Laird, 1969
 Trichodina halichoeri (Suzuki, 1950) Laird, 1961
 Trichodina halli Padnos & Nigrelli, 1942
 Trichodina hexagrammi Zhukov, 1964
 Trichodina histiocotti Stein, 1979
 Trichodina jadranica Raabe, 1958
 Trichodina japonica Imai, Miyazaki & Nomura, 1991
 Trichodina jarmilae Lom & Laird, 1969
 Trichodina labrorum Chatton, 1910
 Trichodina lairdi Lom, 1970
 Trichodina lepsii Lom, 1962
 Trichodina liana Xu, Song & Warren, 1999
 Trichodina liparisi Zhukov, 1964
 Trichodina luba Basson, Van As & Fishelson, 1990
 Trichodina macomarum Raabe & Raabe, 1959
 Trichodina mactrae Xu, Song & Warren, 2000
 Trichodina melanogrammi (Stein, 1961)
 Trichodina meretricis Xu, Song & Warren, 1999
 Trichodina microbis Suzuki, 1950
 Trichodina micromaculata Stein, 1975
 Trichodina minima Shtein, 1979
 Trichodina mugilis Fantham, 1930
 Trichodina murmanica Poljansky, 1955
 Trichodina myicola Uzmann & Stickney, 1954
 Trichodina nesogobii Su & White, 1995
 Trichodina oligocotti Lom, 1970
 Trichodina ophiotricis Fabre-Domergue
 Trichodina oviducti Polyansky, 1955
 Trichodina ovonucleata Raabe, 1958
 Trichodina oxystelis Sandon, 1965
 Trichodina pacifica Stein, 1979
 Trichodina pala Stein, 1979
 Trichodina parabranchicola Laird, 1953
 Trichodina partidisci Lom, 1962
 Trichodina parvula Lom, 1970
 Trichodina pectenis Stein, 1974
 Trichodina pediculus Ehrenberg, 1831
 Trichodina ploveri Zhukov, 1964
 Trichodina polandiae Fenchel, 1965
 Trichodina puytoraci Lom, 1962
 Trichodina raabei Lohm, 1962
 Trichodina rajae Evdokimova, Kuznetsova & Shtein, 1969
 Trichodina rectispina Xu, Song & Warren, 2002
 Trichodina rectuncinata Raabe, 1958
 Trichodina rhinobatae Van As & Basson, 1996
 Trichodina ruditapicis Xu, Song & Warren, 2000
 Trichodina scapharcae Xu, Song & Warren, 2000
 Trichodina scoloplontis Precht, 1935
 Trichodina scorpaenae (Robin, 1879) Zick, 1928
 Trichodina serpularum (Fabre-Domergue, 1888)
 Trichodina sinonovaculae Xu, Song & Warren, 1999
 Trichodina solinis Xu et al., 1997
 Trichodina sphaeroidesi Padnos & Nigrelli, 1942
 Trichodina tenuidens Fauré-Fremiet, 1943
 Trichodina terebellidis Precht, 1935
 Trichodina trigonofibulae Zhukov, 1964
 Trichodina vancouverense Laird, 1961
 Trichodina zaikai Grupcheva, Lom & Dyková, 1989

Література 

Війчасті
Паразити